Втора́я ли́га () — футбольная лига в Белоруссии, третья по силе после Высшей лиги и Первой лиги. С 1992 по 1997 годы носил название Третья лига. Чемпионаты проводятся с 1992 года, в том числе в 1994/95, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2014, 2015 годах — в двух зонах (А и Б), а в 2000-м, 2014-м, 2015-м — проводился также финальный турнир лучших команд зон.

Вторая лига в сезоне 2022

Победители 
 1992 — Смена (Минск)
 1992/1993 — Брестбытхим
 1993/1994 — «Кардан-Флайерс» (Гродно)
 1994/1995— «Фомальгаут» (Борисов) (А), «Нафтан-Девон» (Б)
 1995 — «МПКЦ-2» (Минск, фарм-клуб МПКЦ (Мозырь)) (А), Максим-Орша (Б)
 1996 — БАТЭ (Борисов) (А),  (Могилевский р-н) (Б)
 1997 —  (Витебск) (А), Свислочь-Кровля (Б)
 1998 — «Звезда-БГУ» (Минск) (А), Гранит (Микашевичи) (Б)
 1999 — «Трактор» (Минск) (А),  (Б)
 2000 — Дарида (Минский р-н)
 2001 — «Локомотив» (Минск)
 2002 — «МТЗ-РИПО» (Минск)
 2003 — «Барановичи»
 2004 — «Смена» (Минск)
 2005 — «Торпедо-СКА» (Минск)
 2006 — «Динамо-Белкард» (Гродно)
 2007 —  (Поставы)
 2008 — «ДСК-Гомель»
 2009 — «Руденск»
 2010 — «Городея»
 2011 — «Лида»
 2012 — «Смолевичи-СТИ»
 2013 — «Гомельжелдортранс»
 2014 — «Барановичи»
 2015 — «Луч» (Минск)
 2016 — «Волна» (Пинск)
 2017 — «ЮАС» (Житковичи)
 2018 — «Рух» (Брест) 
2019 — «Арсенал» (Дзержинск)
2020 — «Днепр-Могилёв»
2021 — «Островец»

Примечания 

Белоруссия
Вторая лига Белоруссии по футболу